Smith Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Smith Island, Antarktis,

Japan 

 Sumisutō, ö, Tokyo prefektur,

Kanada 

 Smith Island, British Columbia, ö, 
 Smith Island, Nunavut (Jones Sound), 
 Smith Island, Nunavut (Hudson Bay), ö, 
 Smith Island, Nunavut (Frobisher Bay), ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar